Toponímia:
Muntanyes:
L'Ereta de les Bruixes (el Masroig): muntanya situada al municipi del Masroig (Priorat)
L'Ereta de les Bruixes (el Pont de Suert): muntanya situada al municipi del Pont de Suert (Pallars Jussà)

Vegeu també 
 Punta de l'Ereta